Jay Rabinowitz ist der Name folgender Personen:

* Jay Rabinowitz (Jurist) (1927–2001), US-amerikanischer Jurist
 Jay Rabinowitz (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor